Иван може бити:

 , словенско мушко име
 Иван (језеро), језеро у Псковској области, Русија
 , језеро у Забајкалској Покрајини, Русија
 Иван (филм), српски филм из 1996.